Das Damendoppel der US Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerinnen waren Latisha Chan und Martina Hingis. Hingis trat nicht erneut an, da sie zwischenzeitlich ihre Karriere beendet hatte. Gewonnen haben das Turnier Coco Vandeweghe und Ashleigh Barty. Für beide war es der erste Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Damendoppel
2018